Carly puede referirse a:
 Carly Colón, luchador profesional.
 Carly Patterson, gimnasta estadounidense.
 ICarly, programa de televisión creado por Dan Schneider.
 Carly, personaje de la serie de television iCarly. 
 Carly (Paso de Calais), comuna francesa.